Gamla Uppsalaskolan inom filosofi, se Boströmianismen
 Nya Uppsalaskolan inom filosofi, se Uppsalafilosofin
 Rättsvetenskaplig skolbildning, se Uppsalaskolan (juridik)
 Riktning inom gammaltestamentlig exegetik, se Uppsalaskolan (teologi)